szabó, foglalkozás
 Szabó, régi magyar családnév